Ted Taylor – calciatore inglese
 Ted Taylor – fisico statunitense
 Ted Taylor – hockeista su ghiaccio canadese